Domenico Dandolo – mercante vissuto nella prima metà dell'XI secolo
 Domenico Dandolo – ambasciatore vissuto nella seconda metà dell'XI secolo